Gadung (Driyorejo)
 Gadung (Toboali)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing